Gemarkt ist ein altes und heute nicht mehr verwendetes Hauptwort für:

 Grenze, Markung oder Grenzzeichen
 Gebiet
 Markt

Das Wort wird heute oftmals fälschlich als Adjektiv statt markiert verwendet.